Кельберг — город в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Кельберг, Пётр Андреевич - исследователь Сибири.